Publio Petronio Turpiliano – console del I secolo
Publio Petronio Turpiliano – triumviro monetario del I secolo a.C.